Nueva Esperanza puede referirse a:

 Hermandad de Nueva Esperanza, asociación católica de Málaga, España;
 Nueva Esperanza, localidad del departamento Pellegrini, Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Nueva Esperanza, localidad del departamento Copo, Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Nueva Esperanza, municipio de Bolivia;
 Nueva Esperanza, localidad de El Salvador;
 Nueva Esperanza, barrio de Managua, Nicaragua;
 Nueva Esperanza, localidad del Paraguay.
 Nueva Esperanza, partido político israelí.